|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hongkong (officieel Hong Kong Open) van 2018 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2018 in de aan China gelieerde stad Hongkong. Het was de negende editie, de vijfde van het "International"-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anastasija Pavljoetsjenkova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Wang Qiang.

De ongeplaatste Dajana Jastremska uit Oekraïne won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Chinese Wang Qiang in twee sets. Jastremska wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 163.265 prijzen­geld op dit toernooi.

De twee Nederlandse deelneemsters, Bibiane Schoofs en Lesley Kerkhove, hadden zich via het kwali­fi­ca­tie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd. Bij de loting bleek dat zij in de eerste ronde tegenover elkaar zouden staan. Kerkhove won deze partij, maar kwam niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chan Hao-ching en Chan Yung-jan kon de laatste om medische redenen haar titel niet komen verdedigen. Hao-ching speelde samen met Yang Zhaoxuan – zij waren het eerste reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Samantha Stosur en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Shuko Aoyama en Lidzija Marozava in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australische Stosur had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Chinese Zhang zeven.

Het Nederlandse team Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs verloor hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hongkong2018
Hongkong